Oracle () — второй студийный альбом канадской метал-группы Kittie, выпущенный 30 октября 2001 года на лейбле Artemis Records. Альбом продемонстрировал смену звучания группы: оно стало более агрессивным по сравнению с предыдущим альбомом, и сочетает в себе элементы дэт- и треш-метала. Это последний альбом, записанный с басисткой Талиной Этфилд — в 2002 году она покинула группу.

История 
После тура SnoCore в 2001 году, группа планировала вернуться в студию, где они записывали Spit, чтобы начать работу над следующим. В августе 2001 года, гитаристка Фэллон Боуман покинула группу.

Ритм-гитаристка и вокалистка группы Морган Ландер рассказала, как группа записывала дебютный альбом и сказала: «Мы не писали его 4 или 5 лет». Также она отметила, как менялись их «вдохновители»: «Раньше мы слушали такие группы, как Nirvana, Silverchair, Alice in Chains. Теперь мы слушаем Cannibal Corpse и Nile».

Морган объяснила название альбома: «Оракул говорит правду и предсказывает будущее».

Реакция

Список треков

Участники записи 
Kittie
 Морган Ландер — вокал, гитара, пианино, художественное оформление
 Талена Этфилд — бас-гитара
 Мерседес Ландер — барабаны
Производственный персонал
 Гарт Ричардсон — продюсер, инженер
 Хоуи Вейнберг — мастеринг

Примечания

Ссылки 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2001 года
Альбомы Kittie
Альбомы ню-метала
Альбомы дэт-метала
Альбомы Канады
Альбомы, спродюсированные Гартом Ричардсоном
Альбомы на английском языке